Jas peut désigner :
 jas, une grande bergerie construite à l'écart des fermes et hameaux.

 Jas, une commune française située dans le département de la Loire.

JAS est un sigle qui peut désigner :
 Japan Air System, une ancienne compagnie aérienne japonaise ;
 Japanese Agricultural Standards, un ensemble règle sur la qualité et les méthodes de productions des produits agricoles au Japon.

Voir aussi 
 Jas-de-Bouffan, quartier périphérique situé à l'ouest d'Aix-en-Provence
 Saab JAS 39 Gripen (où JAS est le sigle de Jakt, Attack och Spaning qui signifie Chasse, Attaque, Reconnaissance), un avion militaire multirôle
 Ancre à jas, un type d'ancre
 Cimetière du Grand Jas, un cimetière situé à Cannes, en France